Die Syed Modi International India Grand Prix Gold Badminton Championships 2014 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. Januar 2014 in Lucknow statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Kashyap Parupalli (3. Runde)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (3. Runde)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Brice Leverdez (2. Runde)
  Srikanth Kidambi (Finalist)
  H. S. Prannoy (Halbfinale)
  Sourabh Varma (3. Runde)
  Xue Song (Champion)
  Misha Zilberman (2. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
  Zulfadli Zulkiffli (Viertelfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
  Arvind Bhat (3. Runde)
  Chetan Anand (3. Runde)
  Subhankar Dey (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (Champion)
  P. V. Sindhu (Finalist)
  Nitchaon Jindapol (nicht gestartet)
  Lindaweni Fanetri (Halbfinale)
  Belaetrix Manuputi (Viertelfinale)
  Deng Xuan (Halbfinale)
  Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
  Suo Di (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (nicht gestartet)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (Halbfinale)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Fran Kurniawan / Bona Septano (Viertelfinale)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (Viertelfinale)
  Chooi Kah Ming / Teo Ee Yi (2. Runde)
  Huang Kaixiang / Zheng Siwei (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Halbfinale)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)
  Huang Yaqiong / Yu Xiaohan (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Markis Kido / Pia Zebadiah (nicht gestartet)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
  Ong Jian Guo / Lim Yin Loo (2. Runde)
  Tarun Kona / Ashwini Ponnappa (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
BWF Grand Prix 2014
Badmintonwettbewerb in Lucknow